ASB Classic 2017 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2017 z cyklu ASB Classic rozgrywany w dniach 2–7 stycznia 2017 roku w Auckland na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017
2017 w Nowej Zelandii